FUJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Gotō-Fukue (Giappone)
 fuj – codice ISO 639-3 della lingua ko